Peter Platzer ist der Name folgender Personen:

* Peter Platzer (Fußballspieler) (1910–1959), österreichischer Fußballspieler
 Peter Platzer (Studentenhistoriker) (* 1954), Schweizer Jurist und Studentenhistoriker